Manara ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Manara (1827–1906), Erzbischof von Ancona e Numana
 Luciano Manara (1825–1849), italienischer Freiheitskämpfer
 Milo Manara (* 1945), Comiczeichner

Manara ist der Name folgender Orte:

in Israel:
 Manara, 1943 gegründeter Kibbuz in Nordisrael

in den Vereinigten Staaten:
 Manara (Ohio)